Авласы  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Авласы — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Авласы — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.